Bukolion () ist in der griechischen Mythologie:

 Bukolion (Sohn des Lykaon), von Zeus getötet
 Bukolion (Sohn des Laomedon), Geliebter der Nymphe Abarbaree
 Bukolion (Sohn des Holaios), Arkadischer Fürst, Vater des Phialos
 Bukolion (Sohn des Pan), Erfinder des Viehweidens
 Bukolion (Mykener), von Eurypylos getötet